Заимствованные слова в казахском языке появлялись как непосредственно из арабского, персидского, монгольского или русского языков, так и опосредованно из других языков через русский язык.

Заимствования из арабского и персидского языков 

Заимствованные слова арабского и персидского происхождения можно разделить на несколько групп:
 Термины, связанные с культурой, наукой и социальной жизнью. Примеры: кітап (книга), мақала (статья), заман (эпоха), әкім (аким — глава администрации).
 Понятия, имеющие отношение к быту и торговле. Примеры: уақыт (время), сауда (торговля).
 Исламские религиозные термины.
 Мусульманские имена.

Заимствования из монгольского языка 
Из монгольского языка заимствовались главным образом топонимы и термины, связанные с административным управлением. Данный пласт лексики был привнесён в казахский язык во времена золотоордынского владычества.

Отмечался и обратный процесс заимствования монгольским языком слов тюркской лексики. В современном казахском и монгольском языках существуют общие слова:  —  (баурсак),  —  (золото),  —  (железо) и др.

Заимствования из русского языка 
До 1917 года из русского языка заимствовались главным образом бытовые понятия: например, турба (труба), бөтелке (бутылка), шәйнек (чайник), кереует (кровать), бөшке (бочка). Другая группа заимствований связана с установлением власти Российской империи: ояз (уезд), старшын (старшина), сот (суд) и др.

Международные термины 
После Октябрьской революции в казахский язык пришёл огромный пласт интернациональной лексики, связанной с наукой и техникой (теория, механика), политикой (республика, партия, демократия), экономикой (социализм, капитализм), образованием (педагогика, дискуссия), культурой (фольклор, театр, музыка) и т. д. Новая терминология появляется преимущественно опосредованно через русский язык. Пополнение казахского языка интернационализмами продолжается и по сей день: Интернет, блог, гироскутер и др.

Литература 
 

Казахский язык
Языковые заимствования